Rippbach ist ein Gewässername:

 Rippbach (Baunach), linker Zufluss der Baunach in Bundorf, Landkreis Haßberge, Bayern
 Rippbach (Haselbach), linker Zufluss des Haselbach bei Adelmannssitz, Gemeinde Petersaurach, Landkreis Ansbach, Bayern
 Rippbach, deutscher Name der Rybie, Fließgewässer in der Gmina Kołczygłowy, Powiat Bytowski, Woiwodschaft Pommern, Polen

Siehe auch:

 Rippach